Trollbunden kan syfta på:

Trollbunden (roman) – den första delen i Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket
Trollbunden (film) – film regisserad av Alfred Hitchcock (1945, engelsk titel Spellbound) 
Trollbunden (musikalbum) – framfört av Zemya Hamilton